Die Avon Championships of Los Angeles 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Los Angeles. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 4. bis 10. Februar 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Los Angeles